Paul Lecomte ist der Name folgender Personen:

* Paul Lecomte (Maler) (1842–1920), französischer Maler
 Paul Émile Lecomte (1877–1950), französischer Maler